Triana hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares

Barrios y calles en España 
 Triana, barrio de Sevilla.
 Triana, barriada de Valverde del Camino (Huelva).
 Triana, barrio de Arenas de San Pedro (Ávila).
 Triana, barrio de Buenavista (Tenerife).
 Triana, barrio de Castillo de Locubín (Jaén).
 Triana, barrio de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria).
 Triana, barrio de Los Llanos de Aridane en La Palma. 
 Triana, barrio de Melilla.
 Triana, barrio de Nueva en Llanes (Asturias).
 Triana, barrio de Piloña (Asturias.
 Triana, barrio de Rus (Jaén).
 Triana, barrio de Totana (Murcia).
 Triana, barrio de Trigueros (Huelva).
 Calle Mayor de Triana, calle de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria).

Localidades en España
 Triana, aldea de la provincia de Gerona (Cataluña).
 Triana, aldea del municipio de El Paso (La Palma).
 Triana, pedanía de Vélez-Málaga.

Estados Unidos 
 Triana, pueblo del condado de Madison en Alabama.

Portugal 
 Triana, municipio de Alenquer.

Italia 
 Triana, pueblo de la provincia de Grosseto (Toscana).

México 
 Triana, barrio de la ciudad de Aguascalientes (Aguascalientes).
 Triana, Fraccionamiento del municipio de Apodaca (Nuevo León).

Cuba 
Triana, localidad que se encuentra ubicada en el municipio Manicaragua, Provincia de Villa Clara.

Personas 
 Triana (nombre)
 Rodrigo de Triana, primer español en avistar tierra americana.
 José Jerónimo Triana, botánico colombiano cuya abreviatura es Triana.
 José Triana, dramaturgo cubano.
 Gracia de Triana (1919 – 1989), coplista andaluza.
 Imperio de Triana (1935 – 1992), coplista andaluza.
 Triana, grupo musical.
 Los Morancos de Triana, dúo cómico español.
 Manuel Jiménez Triana «El Cuquillo», poeta canario emigrado a Cuba considerado uno de los mejores repentistas de este país.
 Óscar Triana, actor mexicano.
Miguel Triana (1859-1931), ingeniero colombiano.

Otros 

 Triana (banda), grupo de rock andaluz.
Triana Pura, grupo musical flamenco.